Thule – antica isola leggendaria
 Thule – popolo di antenati degli Inuit
 Thule – altro nome di Qaanaaq, paese nel Nord della Groenlandia
 Base aerea Thule – base aerea della US Air Force nei pressi di Qaanaaq
 Isola di Thule – piccola isola nel territorio della Georgia del Sud e Sandwich australi
 Società Thule (Thule Gesellschaft) – gruppo fortemente antisemita e pangermanista, con blande sfumature esoteriche; alcuni suoi esponenti confluirono nel Partito Nazista
 Thule – un pianeta immaginario dell'universo di Guerre stellari
 279 Thule – asteroide
 Thule – gruppo di asteroidi
 Thule – birra islandese
Thule – multinazionale

Pagine correlate 
 Tule
 Ultima Thule